Haetosmia  — род пчёл, включающий 3 вида из трибы Osmiini семейства Megachilidae.

Описание 
Опыляют растения рода Гелиотроп (Бурачниковые).

Распространение 
Палеарктика (3 вида, 1 в Европе).

Классификация 
Род Haetosmia является членом родовой группы Osmia group и сестринским к кладе Wainia+Atoposmia+Ashmeadiella+Osmia+Hoplosmia (Praz et al., 2008). 3 вида и 2 подвида.
  — Азия.
  — Юго-западная Азия: Афганистан, Пакистан.
  — Северная Азия: Узбекистан, Туркестан.
  — Северная Африка: Египет, Эфиопия, Марокко. Юго-западная Азия: ОАЭ. А также Судан.
  — Греция, Израиль, Иран, Турция.

Примечания

Литература 
 Gotlieb, A., Pisanty, G., Rozen Jr, J. G., Müller, A., Röder, G., Sedivy, C., & Praz, C. (2014). Nests, Floral Preferences, and Immatures of the Bee Haetosmia vechti (Hymenoptera: Megachilidae: Osmiini). American Museum Novitates, 3808, 1-20.
 Peters, D.S. (1974). Über die Untergattung Haetosmia Popov, 1952 (Insecta: Hymenoptera: Megachilidae: Osmia). Senckenbergiana Biologica (Frankfurt), 55, 293—309.

Ссылки 
 Palaearctic Osmiine Bees
 www.biolib.cz

Роды пчёл
Мегахилиды